Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Chanda Rubin che ha battuto in finale Lindsay Davenport 5-7, 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Serena Williams (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (finale)
 Jelena Dokić (semifinali)
 Kim Clijsters (secondo turno)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Chanda Rubin (terzo turno)

 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Anne Kremer (terzo turno)
 Anna Smashnova (secondo turno)
 Chanda Rubin (Campionessa)
 Tat'jana Panova (terzo turno)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Nathalie Dechy (terzo turno)
 Tamarine Tanasugarn (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 2002